Halle, palabra germánica que suele significar un espacio abierto (por eso está relacionada con la inglesa hall), tradicionalmente dedicado al mercado, es el nombre de varias localidades en la Unión Europea:

 Halle, ciudad del estado de Sajonia-Anhalt (Alemania).
 Halle, ciudad del estado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania).
 Halle, municipio del distrito de Grafschaft Bentheim, estado de Baja Sajonia (Alemania).
 Halle, municipio del distrito de Holzminden, estado de Baja Sajonia (Alemania).
 Halle, ciudad y municipio de la provincia de Brabante Flamenco (Bélgica).
 Halle, localidad del municipio de Bronckhorst (Países Bajos).

Además, puede hacer referencia a:
 Les Halles de París (que se puede traducir como ‘los mercados de París’), mercado de mayoristas del centro de París (Francia) hasta 1968, que se convirtió a partir de la década siguiente en un centro comercial denominado Forum des Halles.
 El Torneo de Halle, torneo de tenis en canchas de césped correspondiente al ATP International Series que se juega anualmente en la pequeña ciudad de Halle, Renania del Norte-Westfalia (Alemania).